Бресе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Бресе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Бресе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен